Рецептор ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ-рецептор;) – білок, який кодується геном VLDLR, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 873 амінокислот, а молекулярна маса — 96 098. За структурою схожий із рецептором ліпопротеїнів низької щільності, але не здатний зв'язувати ліпопротеїни низької щільності. Рецептор ЛПДНЩ відіграє роль в метаболізмі ліпопротеїнів дуже низької щільності. Експресія ЛПДНЩ-рецептору висока в серці, скелетних м'язах, жировій тканині; ЛПДНЩ-рецептор спільно з рецептором ЛНЩ зв'язує і захоплює залишкові ліпопротеїни: ліпопротеїни проміжної щільності і хіломікронні ремнанти.

Локалізований у мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани.

Див. також 
 Хромосома 9

Література

Примітки 

Білкові рецептори
Ліпопротеїни